Le xian de Yuexi (岳西) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le xian de Yuexi (越西) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Les Yuexi (越析) sont une des six tribus unifiées par le royaume de Nanzhao (737-902).

Homonymie de toponyme